Boriec () – nazwa toponimów w Rosji

 Boriec – osiedle typu wiejskiego w rejonie gordiejewskim obwodu briańskiego
 Boriec – osiedle typu wiejskiego w rejonie mglińskim obwodu briańskiego
 Boriec – wieś w obwodzie kałuskim
 Boriec – wieś w obwodzie kurskim
 Boriec – osiedle typu wiejskiego w obwodzie moskiewskim
 Boriec – osiedle typu wiejskiego w obwodzie penzeńskim
 Boriec – wieś w obwodzie riazańskim
 Boriec – wieś w Chakasji
 Boriec – osiedle typu wiejskiego w obwodzie czelabińskim

Zobacz też 
 Borec Wełes – klub piłkarski z Macedonii Północnej

Strony ujednoznaczniające